Грузовой автомобиль года () — международная награда в области грузового автомобилестроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Truck of the Year проводится с 1977 года.

Состав жюри 
Жюри конкурса состоит из 22 членов, представляющих 23 страны (один из членов жюри представляет одновременно Словакию и Чехию). Член жюри от России — Фёдор Лапшин (Авторевю).

Процедура 
Награда присуждается ежегодно грузовому автомобилю, запущенному в производство в течение предшествующих 12 месяцев, который, по мнению жюри, произвёл самый значительный вклад в эффективность дорожных перевозок в области инноваций, комфорта, безопасности, удобства управления, экономии топлива и сокращения вредных выбросов.

Кандидатами являются грузовики полной массой свыше 3,5 т, они должны быть новыми либо содержать существенные изменения в конструкции. Автомобили должны выпускаться серийно в течение как минимум 3 месяцев до начала проведения конкурса. Обязательное условие конкурса — машины должны быть представлены в большинстве стран-участниц конкурса. Члены жюри, являющиеся профессиональными журналистами, знакомятся с новинками в рамках презентаций и тест-драйвов для прессы, поэтому к моменту проведения конкурса они уже имеют достаточно глубокие представления о новых моделях, их преимуществах, внедрённых новшествах, их технических характеристиках. Затем на заседании жюри общим голосованием выбираются претенденты, и потом каждому члену жюри высылается их официальный список. Спустя некоторое время собираются результаты голосования, подводятся итоги и в торжественной обставновке (как правило, в рамках грузовых автомобильных выставок) называется победитель. Каждый член жюри может распределить имеющиеся у него 12 баллов по своему усмотрению, однако одному номинанту можно присудить не более семи баллов.

Ранее итоги конкурса нельзя было оглашать до 1 января соответствующего года, позднее правила смягчили и проводить награждение (представителям фирмы-производителя вручается кубок с названием модели-победителя в виде пирамидки, увенчанной символизированным автомобильным рулём) на проходящих попеременно ежегодных выставках RAI в Амстердаме и IAA в Ганновере.

Список журналов-участников

Призеры и финалисты конкурса 

Обладатель титула «International Truck of the Year 2011» был назван на церемонии, прошедшей в рамках 63-й грузовой автомобильной выставки IAA в Ганновере, 21 сентября 2010 года. На приз были номинированы следующие автомобили: обновлённая серия среднетоннажных грузовиков Mercedes Atego (включая гибридный вариант) (Германия), самый мощный в Европе грузовик  Scania R V8 (Швеция), серия строительных грузовиков Volvo FMX (Швеция).

Обладатель титула «International Truck of the Year 2012» был назван на выставке Trailer-2011, которая прошла в бельгийском городе Кортрейк. Спустя почти 20 лет после 1993 года титул «Грузовик года» один и тот же производитель получает два года подряд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Автомобильные премии
Транспорт в Европе